Валерія Савіних і Марина Заневська були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Вероніка Кудерметова і Галина Воскобоєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бачинскі і Віра Звонарьова з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

2018, парний розряд
Open de Limoges, парний розряд